Refill steht für:

 Free Refill, kostenloser Nachschank in der Gastronomie
 Kurzform für das Auffüllen von Trinkflaschen in einer Trinkwasser-Station oder Refill-Station, siehe Refill Deutschland
 Nachfüllen von Tonermaterial bei Laserdruckern, siehe Refill-Toner
 Nachfüllen von Tintenpatronen bei Tintenstrahldruckern, siehe Tintenstrahldrucker #Nachfüllen von Tintenpatronen